Il singolare del Rome Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Norman era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Vincenzo Santopadre.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 3–6, 6–1, 2–6, 6–4, 6–2 Gustavo Kuerten.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Rome Masters 2001
ATP Tour 2001